Пікколоміні () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Енеа Сільвіо Бартоломео Пікколоміні (1405—1464) — Папа Римський Пій II.
 Франческо Нанні Тодескіні-Пікколоміні (1439—1503) — Папа Римський Пій III.
 Октавіо Пікколоміні (1599—1656) — імперський військовик італійського походження часів Тридцятирічної війни, генерал-фельдмаршал.
 Франческо Пікколоміні (1582—1651) — італійський єзуїт, восьмий генерал Товариства Ісуса у 1649—1651 роках.

Див. також 
 Вівтар Пікколоміні
 Палаццо Пікколоміні